Hokej na travi je postao redovnim športom na Igrama Commonwealtha otkad je uveden na 1998. na Igre u Kuala Lumpuru.

Muški

Sažetci

Vječna ljestvica osvajača odličja 
Stanje nakon Igara 2014.

Žene

Sažetci

Osvajačice odličja 
Stanje nakon Igara 2014.

Igre Commonwealtha
Natjecanja u hokeju na travi